Autrey, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Autrey, commune française des Vosges.

Voir aussi 

Autrey-lès-Cerre, commune française de la Haute-Saône ;
Autrey-lès-Gray, commune française de la Haute-Saône ;
Autrey-le-Vay, commune française de la Haute-Saône.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France